Ла́ппалайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лаппалайнен, Каарло (1877—1965) — финский стрелок.
 Лаппалайнен, Ласси (род. 1998) — финский футболист.
 Лаппалайнен, Миркка (род. 1975) — финский историк.
 Лаппалайнен, Онни (1922—1971) — финский гимнаст.
  (род. 1984) — финский журналист.